Suomen Musiikki (KHY Suomen Musiikki Oy) — фінський лейбл звукозапису, заснований у 2005 році.

Виконавці на лейблі 
 45 Degree Woman
 Amberian Dawn
 The Crash
 Dingo
 Egotrippi
 Eternal Tears of Sorrow
 Fork
 Hay And Stone
 John McGregor
 Jukka Poika
 Koivuniemen Herrat
 Lama
 Lighthouse Project
 Liljan Loisto
 Linda Vink
 Manna
 Norther
 Pelle Miljoona United
 Posteljoona & Ystävät
 Poutatorvi
 Reino & The Rhinos
 Sallan ja Miron matka maailman ympäri
 Samae Koskinen
 Siiri Nordin
 Tacere
 The Millioners
 Starflower

Примітки

Посилання 
 Офіційний вебсайт 
 

Фінські лейбли звукозапису